Алтухо́в — русская фамилия; имеет женскую форму . Происходит от греческого имени  и его просторечной формы Алтух.

Известные носители 
 Алтухов, Анатолий Иванович (род. 1949) — российский экономист, академик РАСХН.
 Алтухов, Андрей Степанович (1912—1993) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Алтухов, Валерий Николаевич (1941—2021) — советский и украинский кларнетист.
 Алтухов, Василий Петрович (род. 1941) — депутат Государственной Думы РФ III созыва.
 Алтухов, Захарий Никифорович (1817—1886) — русский генерал-лейтенант, участник Кавказских походов и Крымской войны.
 
 Алтухов, Иов Корнилович (1884—1970) — русский и советский скульптор.
 Алтухов, Михаил Иванович (1851—1925) — русский инженер и техник.
 Алтухов, Павел Сергеевич (род. 1995) — украинский гребец-каноист.
 Алтухов, Юрий Петрович (1936—2006) — советский и российский учёный-генетик, академик РАН.



Топоним 
 Алтухов — хутор в Благодарненском районе Ставропольского края.

См. также

Примечания